Se avessi un cuore – album di Annalisa del 2016
 Se avessi un cuore – singolo di Annalisa del 2016